Jacobo III de Lusignan (Famagusta, 6 de agosto de 1473 -Famagusta, 26 de agosto de 1474), fue rey de Chipre, Jerusalén y Armenia

Biografía 
Él era el único hijo legítimo del rey de Chipre, Jacobo II de Lusignan y Caterina Cornaro. Sus padres se casaron en Famagusta en diciembre de 1472. La reina pronto se quedó embarazada, pero el padre murió el 10 de julio de 1473 un mes antes del nacimiento. Para festejar el nacimiento en la capital, Nicosia, se realizó una celebración de tres días y para la ocasión todos los prisioneros fueron liberados. Fue bautizado el 26 de septiembre ,  y recibió el nombre Jacabo en recuerdo de su padre. Fue coronado a los pocos meses y, siempre que era posible, el rey niño fue presentado al público y levantó la mano, expresando que los funcionarios del estado gobiernan en su nombre.  Su madre había asumido la regencia antes de su nacimiento pero su poder fue practicado por los parientes venecianos de su madre. En noviembre de 1473, se han realizó un fallidos intentos de toma de poder por nobles de la corona da Aragón, durante el cual fue asesinado el tío de Caterina Cornaro, Andrea Cornaro.

Jacabo murió en Famagusta, probablemente de malaria, el año 26 de agosto de 1474, dos semanas después del primer cumpleaños. Sus restos mortales descansa,junto a su padre, en la Catedral de San Nicolás en Famagusta. Con él, la dinastía de Lusignan de Chipre se extinguió y la isla perdió su independencia. Su repentina desaparición abrió las puertas al dominio de la República de Venecia en la isla. Caterina Cornaro, fue designada para ser la reina de Chipre, bajo estricta vigilancia veneciana. Reinó formalmente durante quince años del 26 de agosto de 1474 al 26 de febrero de 1489, el día de su abdicación a favor de Venecia. Regresó a la Serenissima, fue nombrado por el Dogo Signora di Asolo y murió el 10 de julio de 1510 a la edad de 56 años.

Referencias

Bibliografía 
 Felice Fileti, I Lusignan di Cipro (en italiano), Atheneum, Firenze 2009.
 Lorenzo Somma, La regina Cornaro tra Cipro e Venezia (en italiano), Anordest, Villorba 2010.
 René Grousset, L'Empire du Levant : Histoire de la Question d'Orient (en francés), Paris, Payot, coll. « Bibliothèque historique », 1949 (réimpr. 1979), 648 p. (ISBN 2-228-12530-X)
 
 Rudt de Collenberg, Wipertus Hugo: Les Lusgignan de Chypre = EΠETHΡΙΣ 10, Nicosia, 1980.

Reyes de Chipre del siglo XV
Casa de Lusignan